Антродоко () — город в Италии, расположен в регионе Лацио, подчинён административному центру Риети (провинция).

Население составляет 2 845 человек, плотность населения составляет 45 чел./км². Занимает площадь 63 км². Почтовый индекс — 2013. Телефонный код — 00746.

Покровительницей города почитается святая Анна, празднование 26 июля.

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Италии